Iglesia de Cristo Rey es el nombre de varios templos cristianos. Puede referirse a:
 Iglesia de Cristo Rey de Taralga, Nueva Gales del Sur, Australia;
 Iglesia de Cristo Rey de Amberes, Bélgica;

 Iglesia de Cristo Rey de Guernica y Luno, España:
 Iglesia de Cristo Rey de Villanueva de Córdoba, España;
 Iglesia de Cristo Rey de Zamora, España;
 Iglesia de Cristo Rey de Nuuk, Groenlandia (Dinamarca);
 Iglesia de Cristo Rey de Garapan, Islas Marianas del Norte (Estados Unidos);
 Iglesia de Cristo Rey de Riga, Letonia;
 Iglesia de Cristo Rey de Marks, Rusia;
 Iglesia de Cristo Rey de Gotemburgo, Suecia
 Iglesia de Cristo Rey de Zaragoza, España.
 Iglesia de Cristo Rey de Kampala, Uganda;